Der Vertrag von Indian Springs ist ein am 12. Februar 1825 zwischen einigen Anführern der Muskogee und den Vereinigten Staaten von Amerika  unterzeichneter und am 7. März 1825 vom Kongress der Vereinigten Staaten ratifizierter Landabtretungsvertrag. Verhandlungsort war eine Quelle (engl. Spring) zwischen Jackson und Flovilla in Butts County, Georgia.

Die Vereinbarung regelt die Abtretung von rund der Hälfte des Stammesgebietes, ca. 81.000 Quadratkilometer, an die Vereinigten Staaten. Im Gegenzug sollten die Muskogee 400.000 Dollar, Land im Indianer-Territorium, sowie Unterhaltszahlungen und Vorräte erhalten. Die Unterzeichner des Vertrages, darunter Major Ridge und sein Sohn John Ridge gehörten der Treaty Party an, die die Umsiedlung der Cherokee in das heutige Oklahoma befürwortete. Die Mehrheit der Cherokee unter John Ross lehnte diesen Vertrag ab und betrachtete ihn nicht als bindend. Kurz nach Ratifizierung des Vertrages wurde MacIntosh wegen der als Verrat empfundenen Abtretung von einer Gruppe Muskogee um Menawa im Mai desselben Jahres getötet.

Der Rat der Muskogee protestierte unter Leitung Opothleyaholas erfolgreich gegen den Vertrag. Durch eine neue Vereinbarung, den 1826 geschlossenen Vertrag von Washington, wurde der vorangegangene Vertrag aufgehoben. Damit ist der Vertrag von Indian Springs der einzige ratifizierte Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und einem indianischen Stamm, der annulliert wurde. Die Regierung Georgias weigerte sich jedoch, die 1826 beschlossene Annullierung anzuerkennen und setzte die Vertreibung fort. Die Vertreibungen im Rahmen der Indianer-Umsiedlung gipfelten schließlich in der als Pfad der Tränen bezeichneten Deportation der Muskogee.

Das Gebiet um die Quelle „Indian Springs“ wird heute als Indian Springs State Park von der Regierung Georgias geschützt und verwaltet.

Literatur

Einzelnachweise 

Indian Springs
Politik 1825
Geschichte von Georgia
Indianerpolitik (Vereinigte Staaten)
Geschichte der Vereinigten Staaten (1789–1849)
Indian Springs
Butts County